Tschubariwka (ukr. ) stand bis 2016 für nach Wlas Jakowlewitsch Tschubar benannte Ortschaften in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Fedoriwka (Polohy)
 Dorf in der Oblast Schytomyr Rajon Andruschiwka, siehe Hrada (Andruschiwka)